Thomaz Soares da Silva (1922-2002), een Braziliaans voetballer die actief was op het WK 1950;
 Geraldo dos Santos (1962-2021), een Braziliaans voetballer die voornamelijk actief was in de Mexicaanse voetbalcompetitie.